Чемпионат мира по трековым велогонкам 1981 года проходил с 31 августа по 5 сентября 1981 года в городе Брно (Чехословакия). Всего на чемпионате разыграли 14 комплектов наград — 12 у мужчин и 2 у женщин.

Медалисты

Мужчины 
Профессионалы

Любители

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Memoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

1981
Спорт в Чехословакии в 1981 году
Чемпионаты мира в Чехословакии
1981 год в велоспорте
Август 1981 года
Сентябрь 1981 года
Международные спортивные соревнования в Брно
Велоспорт в Чехословакии